Bogdan Czyżewski – piosenkarz,
 Julian Czyżewski – geograf,
 Józef Czyżewski (ujednoznacznienie),
 Kazimierz Czyżewski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Czyżewski – animator kultury,
 Ludwik Czyżewski (1892–1985) – generał brygady,
 Oleg Czyżewski (1930–1971) – polski fizyk, radioastronom, speleolog,
 Piotr Czyżewski – urzędnik, dyplomata, były minister,
 Tomasz Czyżewski – gitarzysta, kompozytor,
 Tytus Czyżewski – malarz, poeta, krytyk sztuki, teoretyk formizmu,
 Wacław Czyżewski (ur. 1931) – polski polityk
 Wacław Czyżewski (1917-2002) – generał Sił Zbrojnych PRL, działacz komunistyczny

Zobacz też 
 
 
 Cziżewski